Rosten ist der Familienname folgender Personen:

 Irwin Rosten (1924–2010), US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Leo Rosten (1908–1997), US-amerikanischer Schriftsteller
 Norman Rosten (1913–1995), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Rost (Begriffsklärung)